Грабен (геологија)
 Грабен (Лехфелд)
 Грабен (Удине)
 Грабен-Нојдорф
 Грабенштет
 Грабенштетен